Малицкая () — русская, украинская и польская фамилия, женская форма фамилии .

Известные носительницы:
 Малицкая, Ксения Михайловна (1890—1969) — советский искусствовед, специализировавшийся на искусстве Испании.
 Малицкая, Мария (1900—1992) — польская актриса театра, кино и телевидения.

 Составная фамилия
 Орланюк-Малицкая, Лариса Алексеевна (род. 1949) — советский и российский учёный.